Freedom in the World () é um relatório anual que mede o nível das liberdades civis e dos direitos políticos de cada país. Publicado desde 1972 pela Freedom House, o estudo avalia 195 países e 14 territórios em disputa.

Origem e uso 
O relatório Freedom in the World foi lançado pela primeira vez em 1973 por Raymond Gastil. Ele produz pontuações anuais que representam os níveis de direitos políticos e liberdades civis em cada estado e território, em uma escala de 1 (mais livre) a 7 (menos livre). Dependendo das avaliações, as nações são então classificadas como "Livres", "Parcialmente Livres", ou "Não Livres". O relatório é frequentemente utilizado por pesquisadores para medir a democracia e correlaciona-se com várias outras medidas de democracia, tal como a série de dados Polity.
As classificações da Freedom House são amplamente divulgadas na mídia e usadas como fontes por pesquisadores políticos. A sua construção e utilização tem sido avaliados pelos críticos e apoiadores.

Classificação dos países 
Os índices abaixo são dos relatórios Freedom in the World de 2010, de 2011, de 2012, de 2013 e de 2014 e refletem eventos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 respectivamente.
Calcula-se a média da pontuação em direitos políticos e liberdades civis para determinar a situação geral de «Livre» (1.0-2.5), «Parcialmente Livre» (2.51-5.5) ou «Não Livre» (5.51-7.0).

Um asterisco (*) indica os países que são "democracias eleitorais". Para ser qualificado como uma "democracia eleitoral", um país deve satisfazer os seguintes critérios:
 Sistema político multipartidário e competitivo;
 Sufrágio universal para todos os cidadãos adultos (com exceções para as restrições que cada estado impõe legitimamente aos cidadãos como sanções por infrações penais);
 Eleições multipartidárias regulares que se fazem por votação secreta, com segurança razoável das cédulas, e ausência de grandes fraudes eleitorais as quais produzem resultados que não representam a vontade dos cidadãos;
 Significante acesso público de partidos políticos majoritários ao eleitorado através da mídia e por campanhas políticas geralmente abertas.

O termo "democracia eleitoral" difere-se da "democracia liberal" de modo que a segunda também implica na presença de um conjunto substancial de liberdades civis. No relatório, todos os países Livres qualificam-se como democracias eleitorais e liberais. Por outro lado, alguns países Parcialmente Livres qualificam-se como democracias eleitorais, e não como liberais.

África subsariana 
Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

América 
Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Ásia-Pacífico 
Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Europa Central e Oriental/Eurásia 
A categorização da Freedom House data do período da Guerra Fria, quando esta publicação foi emitida pela primeira vez. Consequentemente, este grupo corresponde à parte da Europa que estava localizada  politicamente a leste da Cortina de Ferro, ex: os Estados sucessores à União Soviética e à Jugoslávia e aos antigos países do Pacto de Varsóvia). Similarmente, a "Europa Ocidental" corresponde aos países a oeste da antiga Cortina de Ferro (incluindo a Grécia e a Turquia).

Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Europa Ocidental 
A categorização da Freedom House data do período da Guerra Fria, quando esta publicação foi emitida pela primeira vez. Consequentemente, a "Europa Ocidental" corresponde à parte da Europa que estava localizada politicamente a Oeste da Cortina de Ferro, ex: os membros europeus da OTAN (incluindo Turquia e Grécia) mais a Irlanda, Suíça, Áustria, Chipre, Suécia e Finlândia. Já os países formalmente localizados a leste da Cortina de Ferro estão agrupados pela Freedom House como "Europa Oriental".

Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Oriente Médio e Norte da África 
Legenda: * - Democracias eleitorais (como descrito acima), DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Territórios disputados e relacionados 
Legenda: † - Território relacionado, ‡ - Território disputado, DP - Direitos Políticos, LC - Liberdades Civis, Situação de Liberdade: Livre, Parcialmente Livre, Não Livre

Tendências 
Porcentagem de países em cada categoria, a partir dos relatórios de 1973 a 2014:

Fontes: Country Status and ratings overview 1973-2014, Number and percentages of electoral democracies 1989-2014

Observações:
 Os anos que aparecem no mapa e na tabela acima correspondem aos anos em que se publicou o estudo, e os dados exibidos cobrem o ano anterior.
 O gráfico e a tabela acima não incluem dados dos territórios relacionados/disputados.

Avaliação 

Existe um certo debate sobre a neutralidade da Freedom House e a metodologia que ela utiliza para elaborar o relatório Freedom in the World, escrito por Raymond Gastil e seus colegas. Kenneth A. Bollen tem discutido a neutralidade e os prejuízos dos índices de direitos humanos em diversas publicações. Bollen escreveu que «nenhuma crítica (…) tem demonstrado um prejuízo sistemático em todas as classificações. A maior parte das provas consistem em evidências anedóticas de um número relativamente pequeno de casos. A questão de se existe uma inclinação sistemática ou esporádica nas classificações de Gastil permanece em aberto.» (Bollen, 1986, p. 586). O índice de liberdade do Freedom in the World tem uma correlação muito forte e positiva (no mínimo uns 80%) com três outros índices de democracia estudados por Mainwaring (2001, p. 53).

Viés ideológico ou neutralidade 
Em seu estudo de 1986, Bollen discutiu revisões das medições de direitos humanos, incluindo o índice relatado no Freedom in the World (Bollen, 1986, p. 585). As críticas do Freedom in the World durante a década de 1980 foram discutidas por Gastil (1990), que afirmou que "em geral, tais críticas são baseadas em opiniões sobre a Freedom House em vez de em um exame detalhado das avaliações da pesquisa", uma conclusão disputada por Giannone. A definição de liberdade em Gastil (1982) e da Freedom House (1990) enfatizaram as liberdades ao invés do exercício da liberdade, de acordo com Adam Przeworski, que deu o seguinte exemplo: nos Estados Unidos, os cidadãos são livres para formarem partidos políticos e para votarem, no entanto, mesmo em eleições presidenciais, apenas metade dos "cidadãos" dos EUA votam; nos EUA, "os mesmos dois partidos falam em um uníssono patrocinado comercialmente", escreveu Przeworski (2003, p. 277). .

Acusações mais recentes de viés ideológico levaram a Freedom House a emitir a seguinte declaração em 2010:
A Freedom House não mantém uma visão culturalmente orientada da liberdade. A metodologia do estudo é fundamentada em normas básicas de direitos políticos e liberdades civis que derivam em grande medida de partes relevantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estas normas se aplicam a todos os países e territórios, independentemente da localização geográfica, etnia ou composição religiosa, ou nível de desenvolvimento econômico.

Uso e análise conceitual

Cronologia

Ver também 
 Lista de índices de liberdade
 Index of the Freedom in the World, publicado pelo Fraser Institute. Wikipédia inglês.
 Ranking da Democracia, Wikipédia inglês

Notas

Referências 
 
 

 
 
  Individuals can download the complete  report (pdf format) for private use.

Ligações externas 
 Freedom in the World- online at Freedom House
 
 

Direitos humanos
Índices de classificação de países